Шацк — город (с 1553) в Рязанской области России, административный центр Шацкого муниципального района и городского поселения «Шацкое».

Расположен в 160 километрах к востоку от Рязани и в 350 километрах от Москвы, на левом берегу реки Шачи (приток Цны). Преобладает умеренно континентальный климат. Среднегодовая норма осадков — 568 мм

Население — 5686 чел. (2022).

Этимология 
Был основан в 1553 году на реке Шача, в Шацких воротах оборонительной линии и первоначально назывался Шацкий город. Гидроним Шача дорусского происхождения: реки с таким названием несколько раз встречаются в зоне дорусской финно-угорской топонимии, на одной из них находилось мерянское селение Шачебол. С 1779 года — уездный город Шацк.

История 
Город Шацк был основан в 1553 году в качестве укреплённого пункта — крепости, ставшей одним из опорных пунктов для освоения земель Рязанского княжества.

В 1719 году город стал центром Шацкой провинции в составе Азовской губернии. В XVIII веке по данным 3-й и 4-й ревизий в Шацке было 1049 дворов, население составляло 5016 человек. В 1779 году Шацк вошёл в состав Тамбовского наместничества, но уже с 1796 года город становится центром Шацкого уезда Тамбовской губернии.

Описывая Шацк по состоянию не позже 1807 года, «Словарь географический Российского государства, собранный Афанасием Щекатовым» сообщает, что в нём находились пять церквей. Населяли его 157 купцов, 389 ямщиков, 15 мещан, 751 «помещичий крестьянин» и 1492 «однодворца» — тоже крестьян, но только государственных, из бывших стрельцов, пушкарей и других служилых людей. «Военно-стратегическое описание района Тамбовской местной бригады (губернии: Рязанская, Тамбовская и Воронежская)» указывает на наличие всего одной больницы в городе с населением «3811 муж. и 3970 жен., всего 7781 чел. (8-е место в губ.)».
Книга «Города России в 1910 году» уже даёт цифру населения Шацка в 5282 человека; в городе 879 жилых домов, в том числе 27 каменных.

В это время в городе действовали спичечная и кожевенная фабрики, женская гимназия, трёхклассное уездное, духовное, мужское и женское приходские училища, публичная библиотека, 2 частных типографии, 3 больницы на 90 кроватей, 2 богадельни, 2 приюта.

В 1870 году правительство и известный промышленник барон П. Г. фон Дервиз предложили Шацкой городской думе рассмотреть вопрос о прокладке через Шацк железной дороги на Самару, которое было отклонено, и в результате дорога прошла севернее, через Сасово.

Был образован Шацкий район с административным центром в городе Шацке в 1929 году.

Более 18 тысяч жителей Шацкого района отправились на фронт в годы Великой Отечественной войны. 12 тысяч человек не вернулись с полей сражений.

Население

Экономика 
В Шацке располагаются хлебный завод, мясокомбинат (закрыт) и сантехническая база «NovaFlex».

Галерея

Люди, связанные с городом 
 Курлин, Юрий Владимирович — советский и украинский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (1966).
 Земнухов, Иван Александрович — участник и один из организаторов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Герой Советского Союза.
 Федоткин, Александр Александрович — легкоатлет, один из сильнейших советских стайеров (специализировался в беге на 3000 м, 5000 м, 10000 м.). Участник Московской Олимпиады 1980 г. (5000 м, 8 место в финале).
Богачёв, Геннадий Петрович — советский и российский актёр театра и кино. В труппе Большого драматического театра в Санкт-Петербурге с 1969 года. Народный артист РСФСР (1990), лауреат высшей театральной премии России «Золотая маска» (2015)

Примечания

Литература

Ссылки 

 История герба Шацка
 Город Шацк и Шацкий район
 

Города Рязанской области
 
1553 год в России
Населённые пункты Шацкого района (Рязанская область)